Тлиси — село в Ахвахском районе Дагестана. Входит в сельское поселение «Сельсовет „Тлибишинский“».

Географическое положение 
Село расположено рядом с р. Чуанди, в 6 км к юго-западу от районного центра — села Карата.

Население 

Населено андийскими народами или аварцами.

Примечания 

Населённые пункты Ахвахского района